

Bevande 
 Rye whiskey – varietà di whiskey statunitense

Geografia 
 Australia
 Rye – sobborgo di Melbourne 
 Francia
 Rye – comune del dipartimento del Giura
 Irlanda
 Rye – fiume della Contea di Kildare
 Norvegia
 Rye – località del comune di Trondheim (Norvegia)
 Regno Unito
 Rye – città dell'East Sussex 
 Rye – fiume dello Yorkshire
 Stati Uniti d'America
 Rye – CDP della Contea di Gila, Arizona
 Rye – città della Contea di Pueblo, Colorado
 Rye – città della Contea di Rockingham New Hampshire 
 Rye – città della Contea di Westchester, New York
 Rye – comune della Contea di Westchester, New York
 Rye – township della Contea di Perry, Pennsylvania

Persone 
 Rye - vero nome Katelin Petersen, attrice statunitense

Personaggi immaginari 
 Rye – nome in codice di Shuichi Akai durante il suo stato di infiltrato nell'Organizzazione nera, del manga e anime Detective Conan

Università 
 RYE (Rotary Youth Exchange) – programma internazionale di scambi studenteschi del Rotary International

Altri progetti